Хорватская энциклопедия () — хорватская национальная энциклопедия в одиннадцати томах, опубликованная Загребским лексикографическим институтом имени Мирослава Крлежи.

Публикация энциклопедии началась в 1999 году. Её издание можно считать пятым по счёту среди всех национальных хорватских энциклопедий, где первой была «Hrvatska enciklopedija»  (1941—1945), выпуск которой прервался после пятого тома; за ней последовали три издания «Общей энциклопедии Югославского лексикографического института» (), выходившие соответственно в 1955—1964 (, 7 томов, главные редакторы Марко Костренчич, Мирослав Крлежа и Мильенко Протега), 1966—1969 и 1977—1982 (, 8 томов, главный редактор Иосип Шентия) годах. До 2009 года вышли все запланированные одиннадцать томов. В 2010 году появилась интернет-версия энциклопедии, дополненная и обогащённая мультимедийным содержимым. С сентября 2013 года доступ к интернет-версии стал свободным. В дальнейшем институт планирует не выпускать энциклопедию на бумаге, а работать над ней в формате базы данных, которая будет служить основой для будущих мультимедийных изданий.

Список томов 

Всего печатное издание насчитывает 9272 страницы, 67 077 статей и примерно миллион и 59 тысяч строк текста. Иллюстративный материал представлен 17 тысячами чёрно-белых карт и 504 цветными страницами. Количество авторов статей составило 1070 человек. Кроме того, работа над каждым томом требовала совместных усилий 20—30 сотрудников лексикографического института и 300—400 других людей.

См. также 
  — первая хорватская национальная онлайн-энциклопедия.

Примечания

Ссылки 
 Онлайн-версия Хорватской энциклопедии 

Энциклопедии Хорватии
Сайты Хорватии
Онлайновые энциклопедии